Test Track (Epcot), een attractie in Epcot
 X-treme Racers (Test Track), een attractie in Legoland Florida